

Patronyme 

 Bernard Bragg (1928-2018), humoriste sourd américain ;
 Billy Bragg (1957-), auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Braxton Bragg (1817-1876), officier militaire en l'honneur de qui le Fort Bragg en Caroline du Nord est nommé ;
 Don Bragg (1935-2019), athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 Elizabeth Bragg (1854-1929), ingénieure américaine ;
 Jez Bragg (1981-), athlète britannique ;
 Joey Bragg (1996-), acteur américain ;
 John Bragge, aussi transcript Bragg (1741-1784), Deputy Lieutenant anglais ;
 Melvyn Bragg (1939-), écrivain britannique ;
 Thomas Bragg (1810-1872), homme politique et avocat américain ;
 .

Toponymie 

 Bragg, cratère lunaire ;
 Electoral district of Bragg, district électoral d'Australie du Sud ;
 .

Physique 

 Loi de Bragg, notion de physique, régissant de la diffraction des radiations sur un cristal
 Miroir de Bragg, notion de physique, appliqué en cristallographie
 Pic de Bragg, pic très marqué de la courbe de Bragg qui représente l’évolution de la perte d’énergie des radiations ionisantes au cours de leur trajet dans la matière
 Réseau de Bragg, notion de physique, et plus particulièrement de cristallographie

Divers 

 Bragg Communications, entreprise